Miele poate fi:

 Miele, companie producătoare de electrocasnice premium din Germania
 Vittorio Miele, pictor italian
 Miele Bibescu, clarinetist și saxofonist român de etnie romă